His Reward – cortometraggio del 1913 della Lubin Manufacturing Company
 His Reward – cortometraggio del 1914 diretto da Frederick Sullivan